Wetherby (West Yorkshire),  een stad en civil parish in het Engelse graafschap West Yorkshire
Wetherby (film), en Britse dramafilm uit 1985 onder regie van David Hare